Rebstock bezeichnet:
 den Rebstock, die kultivierte Wuchsform der Weinrebe

Davon abgeleitet wurde Deckname Rebstock für Produktionsanlagen der V2 im KZ-Außenlager Rebstock

Rebstock ist der Name folgender Orte:
 Frankfurt-Rebstock, Stadtviertel in Frankfurt am Main
 Hof Rebstock am Markt in der Altstadt Frankfurt am Main

Rebstock steht auch für:
 Hotel Rebstock (Waldshut)
 Hotel Rebstock in Würzburg; siehe Benedikt Faust#Leben und Wirken
 ehemalige Gaststätte Zum Rebstock in Würzburg in der Zeller Straße; sieh Wilhelm von Grumbach#Auseinandersetzung mit Fürstbischof Melchior Zobel

Rebstock ist der Familienname folgender Personen:
 Jeremias Rebstock (Vogt) (1579–1630), Vogt
 Jeremias Rebstock (1602–1660), deutscher Abt
 Matthias Rebstock (* 1970), deutscher Regisseur, Musiker und Hochschullehrer
 Ulrich Rebstock (* 1951), deutscher Orientalist
sowie
 Herren von Rebstock
 Rebstock (Adelsgeschlecht), bis Ende des 14. Jh. Niederadel und Ortsherren von Rottenbauer, heute Stadtteil des unterfränkischen Würzburg

Siehe auch:
 Weinstock (Begriffsklärung)